Кралски грохот (2020) е кеч pay-per-view (PPV) турнир и WWE Network събитие, продуцирано от WWE за марките Първична сила и Разбиване. Провежда се в Minute Maid Park в Хюстън, Тексас на 26 януари 2020 г. Това е 33-то събитие в хронологията на Кралски грохот.

Резултати

Кралско меле – участници и елиминации 
 – Първична сила
 – Разбиване
 – NXT
 – Свободен кечист
 – Победител в мача

Кралски грохот
Кеч турнири в Хюстън